54. Mistrzostwa Europy w Judo odbywały się od 20 maja do 22 maja 2005 roku w Rotterdamie (Holandia). Mistrzostwa Europy w kategorii open zostały rozegrane 3 grudnia 2005 w Moskwie. Turniej drużynowy rozegrano 22 i 23 października w Debreczynie.

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki drużynowe
 Wyniki open

2005 w judo
Mistrzostwa Europy w judo
2005 w Holandii
Judo w Holandii
Sport w Rotterdamie
2005 na Węgrzech
Judo na Węgrzech
Sport w Debreczynie
2005 w Rosji
Judo w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie